

События 
 Консулы Луций Фульвий и Гай Бруттий Презент. Консул-суффект Секст Квинтилий Кондиен.
 Марк Аврелий заразился чумой и умер в Виндобоне.
 180—192 — Император Рима Коммод, Луций (Элий) Аврелий Антонин (161, 31.8-192, 31.12). Сын Марка Аврелия.
 Коммод за большие деньги покупает мир с ещё не побеждёнными Марком Аврелием племенами, принимает часть их требований. Префектом претория он делает Перенниса. Переннис сосредоточил власть в своих руках.
 Около 180 — Осуждены на казнь христиане из города Скилии (Нумидия).
 Население Китая составляет 50 млн чел.

Скончались 
 17 марта — Марк Аврелий, Антонин, римский император, философ, представитель позднего стоицизма.

См. также